Печурки — название населённых пунктов:

Россия 
 Печурки — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Печурки — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.